Die Ewige Tabelle der K3 League ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der K3 League seit ihrer Gründung 2020. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 21 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, haben nur 11 Mannschaften an den bisherigen Spielzeiten teilgenommen. Bisher ist keiner der ehemaligen Korea-National-League-Mannschaften aus der Liga abgestiegen.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 16 Drittligisten 1 Zweitligisten, 3 Viertligisten, sowie 1 mittlerweile aufgelösten Verein.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022 in der K3 League. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der K3 League gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2020–2021
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2020–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2021–
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020–2021
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2020
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2020
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2022–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2022–
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2022–

Stand: Saisonende 2021

Fußnoten

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K3 League gezeigt.

Weblinks 
 Ewige Tabelle der K3 League auf transfermarkt.com

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle der K3 League
K3 League